Тіптон (округ, Індіана)
 Тіптон (округ, Теннессі)